Obvodny kanal, ou canal Ovodny, est un canal de Saint-Pétersbourg.
 Obvodny kanal est une station du métro de Saint-Pétersbourg.